Il singolare  dell'HP Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Marion Bartoli è la detentrice del titolo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.
In finale Heather Watson ha battuto Chang Kai-chen per 7-5, 5-7, 7-64.

Teste di serie

  Samantha Stosur (semifinale)
  Jie Zheng (secondo turno)
  Christina McHale (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno, ritirata)

  Jaroslava Švedova (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
  Chanelle Scheepers (quarti di finale)
  Laura Robson (quarti di finale)

Wildcard 

  Kurumi Nara (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno, ritirata)

  Tamarine Tanasugarn (secondo turno)

Qualificate 

  Nudnida Luangnam (primo turno)
  Olga Pučkova (secondo turno)

  Luksika Kumkhum (primo turno)
  Yimiao Zhou (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2012
HP Open 2012